La Condesa Victoria-Luisa de Solms-Baruth (de nacimiento Viktoria-Luise von Solms-Baruth; 13 de marzo de 1921 - 1 de marzo de 2003) fue una noble alemana.

Primeros años 
La condesa Victoria Luisa nació en el palacio de Casel en Casel, República de Weimar, hija del conde Hans de Solms-Baruth y la princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Sus abuelos maternos fueron el Duque Federico Fernando de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y la Princesa Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg.

Matrimonios 
El 25 de enero de 1942, Victoria-Luisa contrajo matrimonio con su primo hermano en Pfarr- und Patronatskirche Kasel. Ella y Federico Josías se divorciaron el 19 de septiembre de 1946.
Tuvieron un hijo:
Príncipe Andrés Miguel de Sajonia-Coburgo y Gotha (n. 21 de marzo de 1943), sucedió a su padre como Jefe de la Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha.

Contrajo matrimonio, por segunda vez, con Ricardo Whitten el 6 de noviembre de 1947 en Steinwänd bei Werfen, Austria. Volvieron a casarse en una ceremonia religiosa el 14 de febrero de 1948 en San Francisco, California. Tuvieron una hija:
Victoria Astrid Whitten (n. 23 de agosto de 1948).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
Victoria Louise Frederica Caroline Matildhe Gräfin zu Solms-Baruth profile, thepeerage.com; accessed 15 April 2014. 
Profile, Gräfin Viktoria-Luise zu Solms-Baruth, genealogics.org; accessed 15 April 2014.

Victoria-Luisa
Victoria-Luisa
Victoria-Luisa